

Geografia

Austria 
 Straßhof – ex comune ora frazione di Wartmannstetten, comune nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)
 Strasshof an der Nordbahn (già Straßhof (Marchfeld)) – comune nel distretto di Gänserndorf (Bassa Austria)

Germania 
 Straßhof – frazione di Mitterfels, comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)